Kozłowo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Gmina Kozłowo, Landgemeinde im Powiat Nidzicki
 Kozłowo, Dorf im Powiat Nidzicki, bis 1938: Groß Koslau, 1938 bis 1945: Großkosel, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Kozłowo (Sorkwity), Dorf im Powiat Mrągowski, bis 1945: Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Großpolen:
 Kozłowo (Opalenica), Powiat Nowotomyski
 Kozłowo (Trzemeszno), Powiat Gnieżnieński

 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Kozłowo (Fabianki), Powiat Włocławski
 Kozłowo (Łasin), Powiat Grudziądzki, bis 1920: Koslowo, 1942 bis 1945: Koseln, Kreis Graudenz, Westpreußen
 Kozłowo (Świecie), Powiat Świecki, bis 1945: Koslowo, Kreis Schwetz, Westpreußen

 Woiwodschaft Masowien:
 Kozłowo (Długosiodło), Powiat Wyszkowski
 Kozłowo (Drobin), Powiat Płocki
 Kozłowo (Gzy), Powiat Pułtuski
 Kozłowo (Strzegowo), Powiat Mławski

 Woiwodschaft Podlachien:
 Kozłowo (Grodzisk), Powiat Siemiatycki